Gomri, chinesisch Gongri, ist ein in China mehrfach vorkommender tibetischer Ortsname. Er steht für:

 Gomri (Cona) (贡日门巴族乡), eine Nationalitätengemeinde der Monba im Kreis Cona des Regierungsbezirks Shannan im Autonomen Gebiet Tibet der Volksrepublik China;
 Gomri (Baqên) (贡日乡), eine Gemeinde im Kreis Baqên des Regierungsbezirks Nagqu im Autonomen Gebiet Tibet der Volksrepublik China;
 Gomri (Dorf) (贡日村), ein Dorf der Nationalitätengemeinde Gomri im Kreis Cona des Regierungsbezirks Shannan im Autonomen Gebiet Tibet der Volksrepublik China.